Albert »Toots« Holway, kanadski profesionalni hokejist, * 24. september 1902, Toronto, Ontario, Kanada, † 20. november 1968, Belleville, Ontario, Kanada.

Holway je igral na položaju branilca. V ligi NHL je prebil 5 sezon, v katerih je oblekel drese treh moštev - Toronto St. Patricks, Montreal Maroons in Pittsburgh Pirates. Z Maroonsi je leta 1926 osvojil Stanleyjev pokal.

Kariera 
Holway je kariero pričel v mladinskih in članskih moštvih Belleville Juniors in Belleville Colts. Med letoma 1917 in 1923 je namreč svojo minutažo na ledu delil med ti dve ekipi. Z Juniorsi se je dvakrat neuspešno potegoval za Memorial Cup, pokal za najboljše kanadsko mladinsko moštvo. V sezoni 1923/24 mu je uspel preboj v ligo NHL, v kateri je zaigral za moštvo Toronto St. Patricks, predhodnika današnjih Toronto Maple Leafsov. V svoji prvi sezoni v Torontu je nastopil na 6 tekmah in dosegel 1 zadetek. Statistiko je izboljšal že v naslednji sezoni, ko je na 25 tekmah vknjižil po dva zadetka in dve podaji.

Pri St. Patricksih je ostal tudi v sezoni 1925/26, a le za 12 tekem na začetku sezone. Sredi sezone se je namreč preselil v drugo NHL moštvo Montreal Maroons ter zanj zaigral na 17 tekmah rednega dela in 4 tekmah končnice. Z ekipo se je uvrstil v finale Stanleyjevega pokala 1926, v katerem je slavil z izidom 3–1 v zmagah, proti WHL moštvu Victoria Cougars. To je bil njegov edini osvojeni Stanleyjev pokal. Za Maroonse je igral tudi na uvodu v sezono 1926/27, vendar je po 13 odigranih srečanjih moštvo zapustil. Preselil se je namreč v nižjeligaša, Can-Pro klub Stratford Nationals. Pri Nationalsih se je nemudoma uveljavil in že do konca rednega dela sezone 1926/27 zbral 20 nastopov. V naslednji sezoni je za moštvo nastopil na 40 tekmah rednega dela in 5 tekmah končnice ter se na koncu veselil naslova prvaka lige, potem ko je Stratford v finalu z 2–0 v zmagah porazil ekipo Kitchener Millionaires.

V sezoni 1928/29 se je vrnil v ligo NHL, okrepil je namreč moštvo Pittsburgh Pirates. Za Piratese je nastopil na 40 srečanjih in v svojo osebno statistiko vpisal 4 zadetke. To je kasneje postala njegova zadnja NHL sezona, saj se je v naslednji sezoni preselil v IHL klub London Panthers. Pri Panthersih se je hitro uveljavil in zanje nastopil na 44 tekmah. V klubu je ostal vse do konca sezone 1934/35. Od začetka sezone 1930/31 je sicer klub deloval pod imenom London Tecumsehs. V vseh petih sezonah je v moštvu igral eno od osrednjih vlog in vsako sezono zbral več kot 40 nastopov. Leta 1934 so ga odgovorni v klubu imenovali za igralca-trenerja, a je moral večino sezone 1934/35 izpustiti zaradi težav z želodcem. V sezoni 1935/36 je prestopil v drugo IHL moštvo, Cleveland Falcons, in zanj v celotni sezoni nastopil na 50 srečanjih. V naslednji sezoni je v ligi International-American Hockey League (predhodnici današnje American Hockey League) zastopal barve moštva Cleveland Barons. Zanj je nastopil le na treh srečanjih, saj je sezono nadaljeval in končal pri PCHL ekipi Seattle Seahawks.

Pregled kariere 

|-
| Belleville Juniors
| OHA-Ml.
| 17/18
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Belleville Juniors
| OHA-Ml.
| 18/19
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Belleville Juniors
| OHA-Ml.
| 19/20
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Calumet Miners
| NMHL
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Belleville Juniors
| OHA-Ml.
| 20/21
|
| 4
| 5
| 0
| 5
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Belleville Colts
| OHA-Int.
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Belleville Juniors
| M-Cup
| 20/21
|
|
|
|
|
|
|
|
| 5
| 2
| 0
| 2
| 
|
|-
| Belleville Juniors
| OHA-Ml.
| 21/22
|
| 6
| 8
| 11
| 19
|
| 12
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Belleville Colts
| OHA-Int.
| 21/22
|
| 8
| 5
| 2
| 7
|
| 7
|
| 7
| 1
| 1
| 2
| 
| 8
|-
| Belleville Juniors
| M-Cup
| 21/22
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Belleville Colts
| OHA-Int.
| 22/23
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Brockville Hockey Club
| OHA-Int.
| 23/24
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 23/24
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 24/25
|
| 25
| 2
| 2
| 4
|
| 20
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Toronto St. Patricks
| NHL
| 25/26
|
| 12
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 25/26
|
| 17
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Maroons
| Stanleyjev pokal
| 25/26
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Montreal Maroons
| NHL
| 26/27
|
| 13
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Stratford Nationals
| Can-Pro
| 26/27
|
| 20
| 2
| 3
| 5
|
| 16
|
| 2
| 1
| 0
| 1
| 
| 9
|-
| Stratford Nationals
| Can-Pro
| 27/28
|
| 40
| 3
| 5
| 8
|
| 65
|
| 5
| 3
| 0
| 3
| 
| 11
|-
| Pittsburgh Pirates
| NHL
| 28/29
|
| 40
| 4
| 0
| 4
|
| 20
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| London Panthers
| IHL
| 29/30
|
| 42
| 8
| 7
| 15
|
| 66
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| London Tecumsehs
| IHL
| 30/31
|
| 48
| 9
| 3
| 12
|
| 68
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| London Tecumsehs
| IHL
| 31/32
|
| 48
| 4
| 4
| 8
|
| 82
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 26
|-
| London Tecumsehs
| IHL
| 32/33
|
| 43
| 2
| 10
| 12
|
| 101
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| 
| 6
|-
| London Tecumsehs
| IHL
| 33/34
|
| 44
| 3
| 4
| 7
|
| 39
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 
| 2
|-
| London Tecumsehs
| IHL
| 34/35
|
| 32
| 2
| 4
| 6
|
| 23
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 
| 6
|-
| Cleveland Falcons
| IHL
| 35/36
|
| 48
| 1
| 1
| 2
|
| 31
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| 
| 0
|-
| Cleveland Barons
| IAHL
| 36/37
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| Seattle Seahawks
| PCHL
| 36/37
|
| 26
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 524
| bgcolor="#7FFF00" | 59
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 564
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 57
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 2
| bgcolor="#7FFF00" | 9
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 70
|}

Viri

Zunanje povezave 

 
 
 

Kanadski hokejski branilci
Zmagovalci Stanleyjevega pokala
Hokejisti Belleville Juniors
Hokejisti Calumet Miners
Hokejisti Belleville Colts
Hokejisti Brockville Hockey Club
Hokejisti Toronto St. Patricks
Hokejisti Montreal Maroons
Hokejisti Stratford Nationals
Hokejisti Pittsburgh Pirates
Hokejisti London Panthers
Hokejisti London Tecumsehs
Hokejisti Cleveland Falcons
Hokejisti Cleveland Barons (1937–1973)
Hokejisti Seattle Seahawks